Il doppio del torneo di tennis Split Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Devin Bowen e Dinu Pescariu che hanno battuto in finale Trey Phillips e David Roditi 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Stefano Pescosolido /  Vincenzo Santopadre (semifinali)
 Fabio Maggi /  Juan Antonio Marín (quarti di finale)

 Devin Bowen /  Dinu Pescariu (Campioni)
 Trey Phillips /  David Roditi (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Split Challenger 1997